Список видов муравьёв Андорры включает все виды муравьёв (семейство Formicidae, отряд Hymenoptera), обитающих в Андорре. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон, и года, в котором это произошло.

Общая характеристика 
По данным на 2013 год мирмекофауна Андорры включает 75 видов муравьёв. Среди них доминируют центральноевропейские виды (типичные представители зоны умеренного климата); также представлены виды средиземноморской фауны. Это объясняется пограничным расположением Андорры между Францией и Испанией и наличием зон различной высотности. В систематическом отношении представлены 21 род из 4 подсемейств муравьёв (Dolichoderinae, Formicinae, Myrmicinae, Ponerinae). Наиболее разнообразными в местной фауне являются подсемейство Myrmicinae (36 видов, то есть почти половина всей фауны муравьёв) и роды Formica (14 видов) и Temnothorax (12). Из списка исключён ранее ошибочно упоминавшийся инвазивный домовой вид Monomorium pharaonis.

Андорра, хотя имеет и небольшую территорию (468 км2), но обладает сравнительно большой и разнообразной мирмекофауной. Например, в соседней Франции обитает 213 видов муравьёв (треть в Андорре), а на Пиренейском полуострове (Испания и Португалия) обнаружено 299 видов (четверть).

Список

См. также 
 Список видов муравьёв Великобритании
 Список видов муравьёв Израиля
 Список видов муравьёв Швеции

Примечания

Источники 

 A: 
 B:  
 C: 
 D: 
 E: 
 F: 
 G: 
 H: 
 I: 
 J: 
 K: 
 L:  
 M: 
 N:

Литература 
 

Андорра
муравьи Андорры
Списки:Андорра
Природа Андорры